Виктор Борисович Зварыкин (род. , Москва, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играл на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Зварыкин начал свою карьеру в команде «Тринта» (1998—2001), когда играл в юношеском чемпионате России.

В сезоне 2001/2002 Зварыкин защищал цвета московского «Динамо» в чемпионате ДЮБЛ.

В сезоне 2002/2003 Зварыкин перешёл в ЦСКА. Он играл в первой лиге за команду "Резерв ЦСКА" и в чемпионате ДЮБЛ за ЦСКА. Следующие два чемпионата Зварыкин выступал в высшей лиге за «Звезды Тринты» и ЦСКА-2.

В 19 лет Виктор стал игроком пермского Урал-Грейта-2, выступавшего в Суперлиге Б. Затем Зварыкин вернулся в московское «Динамо». В сезоне 2006/2007 Зварыкин играл в Суперлиге Б за «Динамо-2». Причем одну игру он провел за основной состав Динамо в Суперлиге А. В сезоне 2008/2009 Зварыкин стал вице-чемпионом молодежной лиги ПБЛ в составе «Динамо-2».

Сезон 2009/2010 Зварыкин провёл в УНИКСе, сыграв за казанский клуб 61 игру. Он находился на площадке в среднем по 17 минут, набирал по 5 очков и 2 подбора.

Сезон 2010/2011 Виктор начал в УНИКСе, но в январе 2011 года перешёл в «Красные Крылья». В составе самарцев в 29 матчах ПБЛ Зварыкин набирал по 7,2 очка, 3,0 подбора и 1,3 передачи.

В июле 2011 года стал игроком люберецкого «Триумфа», набирая в среднем 6,6 очка и 2,2 подбора за игру.

В 2012 году Виктор вернулся в УНИКС, подписав однолетний контракт. В Единой лиге ВТБ набирал 3,0 очка, 1,3 подбора и 0,7 передачи в среднем за игру.

В августе 2013 года Зварыкин перешёл в «Красный Октябрь», но в декабре покинул клуб, перейдя в «Рязань». Набирая 14,4 очка в среднем за матч, Виктор стал одним из лидеров рязанской команды и её лучшим снайпером.

После двух сезонов в «Рязани», Зварыкин пополнил состав «Купола-Родники». В конце декабря 2015 года президент ижевского клуба Константин Стародумов сообщил, что Зварыкин покинул команду. Стародумов отметил, что "расставание с игроком произошло цивилизованно, все договоренности с агентом выполнены. Виктор практически трудоустроен". В составе команды Виктор провёл 12 матчей, в среднем находясь на площадке по 23 минуты и набирая по 10 очков, 3 подбора, 1,5 передачи.

В январе 2016 года стал игроком энгельсского «Строителя».

Достижения 
  Финалист Единой лиги ВТБ: 2009/2010
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2009/2010

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте БК УНИКС

Баскетболисты России
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Купол-Родники»
Игроки БК «Строитель» Энгельс